Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2005/2006 – cykl dwudziestu jeden zawodów w skokach narciarskich kobiet będący drugim w historii Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2005 roku w austriackim Bischofshofen, a zakończy 8 marca 2006 roku w norweskim Våler.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego

Klasyfikacja drużynowa Pucharu Kontynentalnego

Bibliografia 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2005/2006 
 Wyniki Pucharu Kontynentalnego kobiet w skokach narciarskich 2005/2006 

Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
2005 w sportach zimowych
2006 w sportach zimowych

de:Skisprung-Continentalcup 2005/06